Saint Patrick bezeichnet:

 Patrick von Irland, Nationalheiliger von Irland und Island
 Dessen Gedenktag am 17. März

Verwaltungsgebiete:
 Saint Patrick (Dominica) auf Dominica
 Saint Patrick (Grenada) auf Grenada
 Saint Patrick (St. Vincent und die Grenadinen) auf St. Vincent

Siehe auch:
 Sankt Patrick